Мартин Иванов може да се отнася за:
 Мартин Иванов (1970) – български историк, министър
 Мартин Иванов (1977) – български спортен журналист
 Мартин Иванов (1977) – български актьор
 Мартин Иванов (1988) – български състезател по джудо
 Мартин Иванов (1988) – български волейболист
 Мартин Иванов (1989) – български състезател по плуване, републикански шампион
 Мартин Иванов – български композитор, диригент и перкусионист
 Мартин Иванов – български футболист